Klischies ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Klischies (* 1983), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Waldemar Klischies (1929–2013), deutscher Rechtsanwalt, Senatsdirektor und Politiker (SPD), MdBB